Управление программ правосудия (Office of Justice Programs (OJP)) учреждение Министерства юстиции США, сферой деятельности которого является научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность в области профилактики и предотвращения преступности, содействие федеральным и местным правоохранительным органам и учреждениям уголовной юстиции посредством предоставления исследовательских грантов, помощь жертвам преступлений.

В состав Управления программ правосудия входят:
 Национальный институт правосудия National Institute of Justice (NIJ)
 Бюро юридической статистики Bureau of Justice Statistics (BJS)
 Бюро содействия правосудию Bureau of Justice Assistance (BJA)
 Управление юстиции по делам несовершеннолетних и профилактики правонарушений Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP)
 Управление по делам жертв преступлений Office for Victims of Crime (OVC)
 Управление наказания, контроля, преследования и коррекции лиц совершивших сексуальные преступления Office of Sex Offender Sentencing, Monitoring, Apprehending, Registering, and Tracking (SMART)
 Отдел по работе с населением, связанной с профилактикой преступности Community Capacity Development Office (CCDO)

Ссылки 
 Сайт Управления программ правосудия

Министерство юстиции США
Уголовное правосудие